Dit is een lijst van Nederlandse kampioenen badminton.

 
Nederlandse kampioenschappen badminton
Kampioenen